Nahuel Isaías Luján (n. Ciudad de Córdoba, Argentina, 23 de agosto de 1995) es un futbolista profesional argentino. Juega de delantero en Unión San Felipe de la Primera B de Chile.

Estadísticas 
 Actualizado de acuerdo al último partido jugado el .

Palmarés

Referencias 

Futbolistas de la ciudad de Córdoba (Argentina)
Futbolistas del Club Atlético Belgrano
Futbolistas del Club y Biblioteca Ramón Santamarina
Futbolistas del Club Ferro Carril Oeste
Futbolistas del Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero)
Futbolistas del Club Universidad de Chile en los años 2020
Futbolistas del Club Agropecuario Argentino
Futbolistas del Club Deportivo Unión San Felipe en los años 2020